Бронделло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 324 человека (2008 г.), плотность населения составляет 36 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 12030. Телефонный код — 0175.

В коммуне  15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/